В'язовський Григорій Андрійович (1919-1996) — радянський та український літературознавець

 В'язовський — присілок, Бірський район, Башкортостан, Росія